Waiblinger ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Waiblinger (1897–1923), deutsche Schriftstellerin
 Ernst Waiblinger (1915–1995), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Franz Peter Waiblinger (1944–2007), deutscher Altphilologe und Fachdidaktiker
 Günter Waiblinger (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Hans Ludwig Waiblinger (1923–2012), deutscher Politiker (FDP/CDU)
 Susanne Waiblinger (* vor 1962), Veterinärmedizinerin und Hochschullehrerin 
 Wilhelm Waiblinger (1804–1830), deutscher Dichter und Schriftsteller

Waiblinger bezeichnet die Parteigänger des staufischen Kaisers. Siehe Ghibellinen und Guelfen

Siehe auch:
 Waiblingen (Begriffsklärung)